Воехевич — русская фамилия. Известные носители:

 Воехевич, Александр Пантелеймонович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8301; 26 ноября 1849.
 Воехевич, Пантелеймон Мелентьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3962; 26 ноября 1826.